Diego Alejandro Arias Hincapie, mais conhecido como Diego Arias (Pereira, 15 de junho de 1985) é um futebolista colombiano que atualmente Joga Pelo Atlético Nacional.

Carreira 
Diego jogou pelo Deportivo Pereira desde 2005 até 2009, quando mudou-se para Once Caldas, onde ganhou destaque acabou despertando o interesse do PAOK. Em janeiro 2011 Arias deixou a Colômbia e foi jogar no PAOK, Diego não ficou muito tempo na Grécia já que o Cruzeiro havia perdido seus dois melhores jogadores da posição para Santos e São Paulo e precisava de reforços, e em dezembro de 2011 fechou a contratação de volante colombiano.
Depois de apenas 3 jogos pelo Cruzeiro, o jogador rescindiu o contrato com o Cruzeiro. No início de 2013 Arias acerta com Atlético Nacional-COL.

Títulos 
 Atlético Nacional
 Copa Libertadores da América: 2016
 Recopa Sul-Americana: 2017
 Florida Cup: 2018

Ligações externas 
 Ogol
 
https://twitter.com/arias_reserva

Seu twitter oficial.

Naturais de Pereira (Colômbia)
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Deportivo Pereira
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Atlético Nacional
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol